Willigen, un petit village de la commune de Schattenhalb, commune voisine de Meiringen dans l'Oberland bernois, en Suisse.

 Pieter van der Willigen (1634-1694), un peintre flamand baroque ;
 Kees van Willigen (1915-1990), un peintre figuratif néerlandais.